

Населені пункти та їхні частини

 Ґлінкі — село в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Ґлінкі — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ґлінкі — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Ґлінкі — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Ґлінкі — частина міста Яновець-Велькопольський в Жнінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлінкі — частина міста Біла Підляська в Люблінському воєводстві
 Ґлінкі — частина міста Луків у Луківському повіті Люблінського воєводства
 Ґлінкі — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Ґлінкі — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Ґлінкі — частина міста Венгрув у Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Ґлінкі — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ґлінкі — частина міста Яроцин у Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Ґлінкі — частина міста Сьрем у Сьремському повіті Великопольського воєводства
 Ґлінкі — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Ґлінкі — частина села Ксенте в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлінкі — частина села Біща в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ґлінкі — частина села Рудно в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґлінкі — частина села Мазев у гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґлінкі — частина села Лонкта-Дольна в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґлінкі — частина села Недзьведзь у гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґлінкі — частина села Бігалі (Бігале) в гміні Великі Очі Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґлінкі — частина села Іванувка в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґлінкі — частина села Плонка-Косьцельна в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґлінкі — частина села Камінське-Оцьоскі в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ґлінкі — частина села Старе Купіскі в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґлінкі — частина села Ґостоме в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ґлінкі — частина села Ліповець у гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлінкі — частина села Конажево в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґлінкі — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґлінкі — осада в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Ґлінкі — осада в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлінкі — осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлінкі — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґлінкі — лісова осада в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґлінкі — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґлінкі — лісова осада в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки